Breakaway eller Break Away kan syfta på:

 Breakaway (musikalbum av Art Garfunkel) – ett studioalbum från 1975
 Breakaway (musikalbum av Kelly Clarkson) – ett studioalbum från 2004
 Breakaway (Kelly Clarkson-låt) – en låt och singel från albumet med samma titel
 Breakaway (film) – en film från 2011